Fenestrella är ett släkte av kvalster. Fenestrella ingår i familjen Eremulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Fenestrella